Всесвятское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Всесвятское (позже Прогресс) — прежнее название села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области.
 Всесвятское (позже Урицкий) — с 1898 по 1923 год название села Сарыколь центра Сарыкольского (Урицкого) района Костанайской области.

Россия 
 Всесвятское — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Всесвятское — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Всесвятское — прежнее название села Базарная Кеньша в Никольском районе Пензенской области.

Украина 
 Всесвятское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Всесвятское — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Всесвятское — прежнее название села Новоукраинка в Марьинском районе Донецкой области.

См. также 
 Всехсвятское (значения)